Il doppio del torneo di tennis Ameritech Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Katrina Adams e Zina Garrison 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (finale)

 Lori McNeil /  Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1992